Francesco Vaccari – filosofo italiano del XVII secolo
 Francesco Vaccari (1636 c. – 1687 c.) – pittore, incisore e intagliatore italiano
 Francesco Vaccari (1775-1824) – violinista e compositore italiano
 Francesco Vaccari – calciatore italiano